Breccia puede referirse a:

 Un tipo de conglomerado, también conocido como Brecha; 
 Una saga argentino-uruguaya de historietistas e ilustradores formada por:
 Alberto Breccia (1919-1993), y sus hijos 
 Cristina Breccia, 
 Enrique Breccia (1945) y 
 Patricia Breccia.
 Sonia Breccia, periodista uruguaya.
 Alberto Breccia, abogado y político uruguayo, hermano de la anterior.